Pseudocharopa lidgbirdi är en snäckart som först beskrevs av Brazier 1889.  Pseudocharopa lidgbirdi ingår i släktet Pseudocharopa och familjen Charopidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
lidgbirdi